Повстання організовані членами і прихильниками РСДРП (б)
Жовтневий переворот ( року) — в радянській історіографії: Велика Жовтнева Революція.

Україна

Київ 
Жовтневе повстання ( —  року)
Листопадове повстання ( —  року)
Січневе повстання ( —  року)

Одеса 
Листопадове повстання  ( —  року)